Die folgende Liste zeigt alle Spieler, welche sich eine PDC Tour Card für das Jahr 2023 sichern konnten und damit für alle Turniere der PDC Pro Tour 2023 teilnahmeberechtigt sind.

Qualifikation 
Um sich eine PDC Tour Card zu sichern, muss man eines der folgenden Kriterien erfüllen:
 Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC World Darts Championship 2023
 Erster der PDC UK Challenge Tour Order of Merit 2021
 Erster der PDC European Challenge Tour Order of Merit 2021
 Erster der PDC UK Development Tour Order of Merit 2021
 Erster der PDC European Development Tour Order of Merit 2021
 Qualifikant auf der PDC Qualifying School am 9. bis 15. Januar 2022 (siehe: PDC Pro Tour 2022#Q-School)
 Top 2 der PDC Challenge Tour Order of Merit 2022
 Top 2 der PDC Development Tour Order of Merit 2022
 Qualifikant auf der PDC Qualifying School am 9. bis 15. Januar 2023 (siehe: PDC Pro Tour 2023#Q-School)

Mit Josh Rock und Rowby-John Rodriguez standen zwei erfolgreiche Absolventen der Q-School 2022 in den Top 64 der PDC Order of Merit.

Liste

Statistiken

Tour Cards nach Nationen

Einzelnachweise 

PDC Tour Card 2023
Tourkarte